Maxine Elliott peut faire référence à :
 Maxine Elliott (1868-1940), comédienne américaine de théâtre et de cinéma muet
 Maxine Elliott Hicks (1904-2000), actrice de cinéma américaine